Deokgok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Deokgok-myeon, Goryeong-gun, socken i Goryeong-gun, Norra Gyeongsang, 
 Deokgok-myeon, Hapcheon-gun, socken i Hapcheon-gun, Södra Gyeongsang,